De DFB-Pokal 1964/65 was de 22e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 16 Januari 1965 en de finale werd gespeeld op 22 mei 1965. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden er 32 wedstrijden gespeeld. Borussia Dortmund won de finale tegen Alemannia Aachen met 2-0. In de finale waren 55,000 toeschouwers, de wedstrijd werd gefloten door Rudibert Jacobi. De wedstrijd werd gespeeld in het Niedersachsenstadion bij Hanover.

Eerste ronde

8ste finale

Terugwedstrijd

Kwart finale

Halve Finale

Finale 

 

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1964/65